Adrianus ist der Name oder latinisierte Name folgender Personen:
 Adriaan van Roomen (1561–1615), flämischer Mathematiker und Mediziner
 Adrianus Cornelis de Bruijn (1887–1968), niederländischer Gewerkschaftsführer und Politiker
 Adrianus Petit Coclico (auch: Coclicus; * 1499, † um 1562 oder 1563), niederländischer Musiktheoretiker, Sänger und Komponist
 Adrianus Franciscus Theodorus van der Heijden (* 1951), niederländischer Schriftsteller
 Adrianus Herman van Luyn SDB (* 1935), emeritierter Bischof von Rotterdam, Vorsitzender der Niederländischen Bischofskonferenz und ehemaliger Präsident der COMECE
 Adrian von Nikomedien (auch: Sankt Adrianus oder Hadrian von Nikomedia), römischer Offizier und christlicher Märtyrer
 Adrianus Johannes Simonis (1931–2020), römisch-katholischer Erzbischof von Utrecht
 Adriaan van den Spiegel (auch Adriaan van den Spieghel oder Adrianus Spigelius; 1578–1625), niederländischer Anatom, Chirurg und Botaniker
 Adrianus Turnebus (franz.: Adrien (de) Turnèbe; 1512–1565), französischer Humanist und Philosoph
 Adriaen Valéry (auch: Adrianus Valerius, Adriaen Valéry oder Adriaen Valerius; * um 1570, † 1625), niederländischer Dichter und Sammler von Geusenliedern

Siehe auch:
 Adrian
 Adriano
 Arjen
 Hadrian